West Plains bezeichnet Orte
 in der Region Southland in Neuseeland, siehe West Plains (Neuseeland)
 im US-Bundesstaat Missouri, siehe West Plains (Missouri)